Алімпієв Андрій Миколайович — генерал-майор Збройних сил України, начальник Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба.
 Алімпієв Володимир Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.